Бартон или бартониј, бартонијум је претпоследњи век еоценске епохе. Обухвата временски период од пре 41,2 до пре 37,8 Ma (милиона година). Бартону претходи Лутет, а следи га Приабон, најмлађи век еоцена.

Извори

Спољашње везе 
 GeoWhen Database - Bartonian

Геолошки векови